

Geografia
 Distretto di Gamō – distretto della prefettura di Shiga, in Giappone

Persone
 Hiroshi Gamō – fumettista giapponese
 Gamō Hideyuki – daimyō giapponese
 Gamō Katahide – daimyō giapponese
 Gamō Sadahide – samurai giapponese
 Gamō Ujisato – daimyō giapponese

Altro
 Clan Gamō – clan giapponese di samurai